La rama de la metodología, dentro de la ingeniería de software, se encarga de elaborar estrategias, técnicas y formas de trabajo de desarrollo de software que promuevan prácticas adaptativas en vez de predictivas; centradas en las personas o los equipos, orientadas hacia la funcionalidad y la entrega, de comunicación intensiva y que requieren implicación directa del cliente.

Véase también
Metodología de desarrollo de software

Enlaces externos
Claves para implantar con éxito una metodología de desarrollo de software.

Ingeniería de software